

Mitologia greca 
 Andreo – fondatore di Orcomeno nella mitologia greca

Persone 
 Ángel Andreo (1972) – pallanuotista spagnolo
 Mario Andreo (1938-2000) – cestista italiano